Ми́рный — посёлок в Воскресенском районе Нижегородской области. Входит в состав Глуховского сельсовета.

География 
Располагается на левом берегу реки Ветлуги.

История 
В 1965 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок Лесозавод переименован в Мирный.

Население

Примечания 

Населённые пункты Воскресенского района (Нижегородская область)